Илья́ Ма́лышев:
 Малышев, Илья Ильич (1904—1973) — советский государственный деятель.
 Малышев, Илья Филиппович (1925—1986) — советский работник строительной отрасли, Герой Социалистического Труда.